Słonecznik hace referencia a a:

 Słonecznik, palabra polaca para Helianthus.
 Słonecznik, condado de Ostróda, un pueblo en el voivodato de Varmia y Masuria, Polonia.
 Słonecznik, condado de Szczytno, una aldea en el voivodato de Varmia y Masuria, Polonia.
 Słonecznik (roca), una roca prominente independiente en las montañas de Krkonoše.